Al Kalima – rivista libica
 Kalima – rivista marocchina